Guliyev ou Gouliev ou Kouliyev, translittérations de Quliyev, est un nom propre azerbaïdjanais qui peut faire référence à :

Politique 

 Teymur Guliyev (1888-1965), chef d'État et de Parti soviétique ;
 Fouad Kouliyev (né en 1941), homme politique et homme d’État azerbaïdjanais.

Sport 
 Emin Guliyev (né en 1977), footballeur azerbaïdjanais ;
 Kamal Guliyev (né en 1976), footballeur azerbaïdjanais ;
 Namig Gouliev (né en 1974), joueur d'échecs azerbaïdjanais ;
 Ramil Guliyev (né en 1990), athlète azerbaïdjanais naturalisé turc ;
 Zafar Guliyev (né en 1972), lutteur russe.

Musique 
 Ramiz Guliyev (1947-) musicien azerbaïdjanais, joueur de tar.
 Tofik Kouliyev (1917-2000), compositeur, pianiste et chef d’orchestre azerbaïdjanais.

Cinéma 
 Eldar Guliyev (né en 1941), réalisateur, scénariste, acteur et pédagogue soviétique et azerbaïdjanais.

Homonymie de patronyme azéri